Faster (parochie), een parochie in Denemarken
 Faster (George Harrison), een nummer van de Engelse zanger George Harrison
 Faster/P.C.P., een nummer van de Welshe rockband Manic Street Preachers
 Faster (Within Temptation), een nummer van de Nederlandse rockband Within Temptation
 Faster (2003), een documentaire over MotoGP
 Faster (2010), een film uit 2010